Narssaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Narsaq, ort, Kujalleq, 
 Narsaq Kommune, tidigare kommun, 

Robotskapade Grönlandförgreningar